Серия B 1937/1938 () — 9-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 12 сентября 1937 года и закончился 5 июня 1938 года. В чемпионате приняли участие 17 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1937/38 на rsssf.com

1937/1938
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1937 году
Спорт в Италии в 1938 году